У GTK есть множество  для различных языков, которые реализуют все или часть функций GTK.

GObject (GOB) был изначально написан как главный компонент GTK, но в итоге им стал GLib. GObject Introspection — промежуточный слой между библиотеками на Си (которые используют GObject) и языковыми привязками; например PyGObject использует именно его, а PyGTK — нет. Официальные привязки GNOME следуют расписанию выпусков GNOME, что гарантирует стабильность API.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

GTK+